Huddinge kan syfta på:

 Huddinge kommun – en kommun i Stockholms län
 Huddinge centrum – den centrala delen av kommundelen Sjödalen-Fullersta i Huddinge kommun
 Huddinge socken – en socken i Södermanland ingick i Svartlösa härad, huvudsakligen motsvarande dagens Huddinge kommun
 Huddinge landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1970
 Huddinge municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Huddinge landskommun inrättat 1923, utökat 1947 och upplöst 1952
 Vårbyaffären – Skärholmen och Vårberg i Huddinge landskommun till Stockholms stad 1961
 Huddinge församling – en församling i Huddinge-Botkyrka kontrakt i Stockholms stift. Trångsunds församling utbruten 1974 samt Sankt Mikaels församling och Flemingsbergs församling 1989
 Huddinge distrikt – ett distrikt i Huddinge kommun och Stockholms län 2016–
 Huddinge station – en station på Stockholms pendeltågsnät.
 Huddinge sjukhus – ett sjukhus i Flemingsberg, numera en del av Karolinska Universitetssjukhuset
 Huddinge villastad – ett tänkt nybyggnadsprojekt för en villastad i Fullersta
 Huddinge IF – en idrottsförening i Huddinge
 Huddinge IK – en ishockeyklubb i Huddinge
 Huddinge Bandy – en bandyklubb i Huddinge
 Huddingevägen – en väg mellan Årsta i Stockholms kommun och Vårsta i Botkyrka kommun i Stockholms län